Хасан Зайндинович Бакаев () (род. 8 февраля 1959 год, Гехи, Урус-Мартановский район, Чечено-Ингушская АССР) — чеченский историк-кавказовед, писатель, поэт и публицист. Являлся главным редактором газеты «Ичкерия» (газета Правительства Чеченской Республики Ичкерия), одновременно возглавлял научно-исследовательский центр движения «Нохчи Латт ИсЛам». Автор более 100 научных и научно-популярных публикаций. Работал руководителем газеты «Чеченец». Ныне проживает в Западной Европе.

Биография 
Родился в 8 февраля 1959 года в с. Гехи, Урус-Мартановского района, Чечено-Ингушской АССР. В 1976 году окончил Гехинскую среднюю школу № 1. С 1977 года по 1979 год проходил службу в Советской Армии. С 1983 по 1988 гг. учился на историческом факультете Чечено-Ингушского государственного университета им. Л. Н. Толстого. Со старших курсов стал специализироваться на изучении истории Древнего Востока. В студенческие годы издал до 40 научных и научно-популярных статей на тему этногенеза вайнахов. В этот же период Хасан активно участвует в археологических раскопках в Чечено-Ингушетии. После 90-х из-за военных действии в Чечне переехал в одну из стран Западной Европы.

Карьера 
Х. Бакаевым опубликовано несколько научных работ (частично в соавторстве с В. Л. Ростуновым). Начиная ещё со студенческих лет, опубликовал более 100 работ на тему этногенеза вайнахов, в том числе и монографических. Кроме научных работ, он опубликовал множество статей и эссе, в которых популяризирует научные достижения в кавказоведении и востоковедении.

В 1987 году после побед на региональных археологических студенческих конференциях Хасана направляют в Москву как одного из лучших студентов, для участия в XXII Всесоюзной студенческой археологической конференции, где Хасану присуждают диплом победителя первой степени. В том же году, Хасан, ещё будучи студентом, получил приглашение в город Владикавказ для участия в работе Всесоюзной научной конференции «Кавказ и цивилизации Древнего Востока», в работе которой принимают участие такие известные ученые как И. М. Дьяконов, Г. А. Меликишвили, Вяч. Вс. Иванов, О. М. Джапаридзе, С. А. Старостин, А. Ю. Милитарёв и др.

В. Б. Виноградов предложил Хасана Бакаева как участника будущего проекта по изучении хуррито-урартских корней нахского народа. На тот момент Х. Бакаев был студентом пятого курса исторического факультета ЧИГУ Х.

С 1988 по 1990 гг., после завершения учёбы в университете, Хасан занимается археологией на профессиональном уровне. В эти же годы он публикует целый ряд научных работ и эссе, в которых выявляются этнические и культурные связи вайнахов с Древним Востоком.

В 1990 году Хасан поступает в аспирантуру Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, где проходит обучение под научным руководством таких прославленных ученых-востоковедов как Б. Б. Пиотровский и И. М. Дьяконов. В этот период Хасан активно публикуется в научных изданиях Москвы и Санкут-Петербурга.

С 1992 по 1994 гг. Хасан занимается частным предпринимательством в Москве. С началом Первой российско-чеченской войны (1994—1996 гг.) Хасан приезжает домой в Грозный. Вскоре он начинает публицистическую деятельность в газете «Ичкерия», официальном печатном органе Чеченской Республики Ичкерия. После завершения войны Хасан Бакаев становится главным редактором газеты «Ичкерия».

Вторая российско-чеченская война застает Хасана Бакаева за пределами республики, в Баку, где он находился в рабочей командировке. Из Баку Хасан через несколько лет эмигрирует в Западную Европу, где и проживает по сей день. В эмиграции Хасан занимается научной работой и публицистикой, издает книги на тему чеченской (вайнахской) истории.

Бакаев, внёс значительный вклад в развитие темы хуррито-нахской идентичности. Хасаном Бакаевым доказана принадлежность урартийских эров к хуррито-нахам.

В 6-8 марта 2015 года участвовал в конференции, где представил свою новую книгу „Вечная война. Чеченцы глазами друзей и врагов“. За эту книгу Хасан Бакаев получил высший орден ЧРИ „Къоман Сий“ („Честь Нации“) с формулировкой „за беззаветное служение Родине и самоотверженный труд на информационном фронте, за долгую и плодотворную научную деятельность в исследовании древней истории чеченского народа“.

Известный российский археолог, этнолог и антрополог В. Шнирельман в своих книгах под названиям «Арийский миф в современном мире» и «Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке», называет Х. Бакаева чеченским филологом и сообщает, что одну из своих книг Бакаев писал во время Первой Чеченской войны в Грозном, подвергавшемся бомбежкам со стороны российской авиации. По словам В. Шнирельмана, X. Бакаев во второй половине 1990-х гг. являлся одним из главных идеологов небольшой группы чеченцев, связанной с организацией «Нохчи-Латта-Ислам», основанной вице-премьером Правительства Чеченской Республики Ичкерия Хож-Ахмедом Нухаевым.

Научные интересы и критика 
В сферу научных интересов Бакаева входили хуррито-урартская цивилизация и её этно-культурные связи с вайнахами. Как археолог, Бакаев считает себя учеником Б. Б. Пиотровского и И. М. Дьяконова.

Научная деятелность Бакаева критиковалась, в частности Я. Ахмадовым, за приверженность к взглядам В. Б. Виноградова, некоторые теории которого были отвергнуты современными учеными.

Взгляды 
Об этническом менталитете чеченцев, Хасан Бакаев пишет:
Главная суть чеченского национального характера, его становой хребет, его философская формула выражена в личной свободе каждого и равенства всех перед законами бытия, предписанными человечеству нашим Создателем. Чеченец не может измениться в нравственном плане, оставаясь чеченцем — настолько совершенную и продуманную в деталях духовную гармонию оставили нам наши предки. Эту гармонию невозможно «улучшить», не разрушая её, не сдвигая её чудесную соразмерность в область неустойчивости, падения, краха

приоритеты в изучении истории показывают нам не только прошлое, но и настоящее народа, его мировоззренческое состояние, его отношение к будущему

народ на любом этапе его развития не являлся и не является просто суммой индивидов

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Вышла в свет новая книга Хасана Бакаева
 В гостях у сайта историк Хасан Бакаев
 В конце октября 2015 года в бельгийском городе Мехелен (Mechelen) состоялась презентация новой книги известного чеченского историка Хасана Бакаева «Вечная война. Чеченцы глазами друзей и врагов»
 В варшавском издательстве вышла новая книга Хасана Бакаева «Тайна Жеро-канта»
 «Наш кругозор». Беседа с известным историком и писателем Хасаном Бакаевым
 Материалы Конференции, посвященной 70-летию депортации чечено-ингушского народа в Центральную Азию
 Hasan Bakaev (Хасан Бакаев) — чеченский историк
 Лема Вахаев, кандидат исторических наук, Джохар (Грозный). Политические фантазии в современной Чеченской республике
 ЧЕЧЕНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Персоналии:Чечня